Haavikko är ett finskt släktnamn (ordet "haavikko" betyder aspdunge, från haapa, asp). Personer med namnet är bland annat:

 Heikki Haavikko (född 1960), förläggare, VD för Arthous
 Paavo Haavikko (1931–2008), finsk författare
 Ritva Haavikko (född 1929), litteraturvetare

Se även 
 Haavisto

Finska efternamn